Domenichelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Domenichelli (1887–1955), italienischer Turner 
 Hnat Domenichelli (* 1976), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler